Новак Джокович победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — защищал свой титул, но уступил в финале.

Посев 
Первая восьмёрка сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Финал)
  Роджер Федерер (отказ)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Полуфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)

<li>  Давид Феррер (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)
<li>  Милош Раонич (Четвертьфинал) 
<li>  Давид Гоффен (Первый раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Второй раунд)
<li>  Доминик Тим (Первый раунд)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 
 
Mutua Madrid Open 2016